Le Championnat de France de football 1992-1993 n'a pas décerné de titre de champion.

L'Olympique de Marseille, bien que finissant en tête de la saison régulière, est déclassé le  par le Conseil fédéral de la FFF à la suite d'une affaire de corruption. Le titre sera alors proposé au PSG, second, qui le refuse, estimant ne pas l'avoir gagné sur le terrain.

C'est au cours de cette saison que Gaëtan Huard, alors gardien de but des Girondins de Bordeaux, portera le record d'invincibilité à 1176 minutes.

Les 20 clubs participants 

Clubs par année de leur dernière montée dans l'élite

Résultats 

Le match Valenciennes-Marseille, initialement conclu sur le score de 0-1, est déclaré perdant pour les deux équipes sur un score de 0-0.

Classement final 

|valign=top align=left width=50%|

Victoire à 2 points
|}

Leader par journée

Qualifications européennes 
 Monaco : Ligue des Champions
 PSG : Coupe d'europe des vainqueurs de coupes
 Bordeaux : Coupe de l'UEFA
 Nantes : Coupe de l'UEFA
 Auxerre : Coupe de l'UEFA

Relégations/Promotions 
Le Valenciennes FC (après barrage), le Sporting Toulon Var et le Nîmes Olympique sont relégués en D2.

L'AS Cannes, le FC Martigues et le SCO Angers montent en Division 1.

Buteurs

Anecdotes 
Triste saison pour le sport français :
 Le championnat de France de rugby à XV se terminera lui aussi de manière polémique, privant Jacques Fouroux, le manager grenoblois, alors en conflit avec le FFR du titre de Champion.
 En fin d’année, l’équipe de France manquera la qualification pour la Coupe du monde 1994.

Notes et références

Voir aussi 

 

1992-1993
Football en France en 1992
Football en France en 1993